L'edizione 1918-19 della Serie A svizzera vide la vittoria finale dell'Étoile La Chaux-de-Fonds.

Classifiche gironi

Girone Est

Girone Centro

Girone Ovest

Girone Finale

Verdetti 
 Étoile La Chaux-de-Fonds Campione di Svizzera 1918-19.

Calcio nel 1918
Calcio nel 1919
1918-1919